Peterborough, een stad (city) en unitary authority in Engeland
 Peterborough (Ontario), een stad in de Canadese provincie Ontario
 Peterborough (New Hampshire), een town in Hillsborough County, New Hampshire, Verenigde Staten
 Peterborough United FC, een Engelse voetbalclub uit de stad Peterborough, Cambridgeshire
 Station Peterborough, een Brits spoorwegstation aan de East Coast Main Line in de plaats Peterborough